bye, codice ISO 639-3 della lingua pouye
 bye, nel glossario del tennis facoltà concessa a un giocatore di saltare uno o più turni di un torneo a eliminazione diretta.